Relacionado a Safo, uma poeta do século VII a.C. que escreveu sobre sua atração por homens e mulheres.
Verso sáfico, um tipo de verso decassílabo com sílabas tônicas nas posições 4, 8 e 10.
 Amor sáfico, termo guarda-chuva relacionado à atração ou relação sexual ou romântica entre mulheres e pessoas alinhadas ao gênero feminino, incluindo lésbicas, mulheres bissexuais e queer.
 Sáficas, um romance, originalmente publicado em 1902, de autoria do jornalista e escritor português Alfredo Gallis.
Desambiguação